Miejscowości w USA:
 Jones – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
Gminy w USA:
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
 Jones (ang. Jones Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) – w stanie Teksas

Ludzie i postaci noszący nazwisko Jones 
 Alice Jones – kanadyjska pisarka
 Brian Jones
 Davy Jones (Piraci z Karaibów)
 Indiana Jones
 Paul Wayne Jones – dyplomata USA, od 2015 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
 Robert Clark Jones
 Tommy Lee Jones
 Catherine Zeta-Jones
 Terry Jones
 Norah Jones
 Jax Jones
 Curtis Jones
 Inez Jones
 Roy Jones Jr.
 Jon Jones
 Jak Jones